Удо́бное () — село в Одесском районе Одесской области Украины. Входит в Маяковскую сельскую общину. 

Расположено на границе с Молдавией в 5,5 км к северо-западу от Днестровского лимана. Ближайшие населённые пункты: сёла Казацкое, Красная Коса, Староказачье.

Рядом с селом расположен одноимённый таможенный контрольно-пропускной пункт.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Ханкишло переименовано в Удобное.
Село упоминается с рассказах писателя Даниила Шехтера, в частности, в рассказе «Дары базарных Дней».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Белгород-Днестровского района